Cureus ist der Familienname folgender Personen:

 Achatius Cureus (1531–1594), deutscher Autor und neulateinischer Lyriker
 Joachim Cureus (1532–1573), deutscher theologischer Schriftsteller, Historiker und Mediziner.